Cichobórz peut désigner :

en Pologne
 Cichobórz, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Cichobórz, un village de la voïvodie de Lublin.